Bernhard Sökeland ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Sökeland (Philologe) (auch Bernhard Soekeland; 1797–1845), deutscher Philologe und Historiker
 Bernhard Sökeland (Mediziner) (1891–1965), deutscher Mediziner